Sengewald ist der Familienname von:

 Christian Sengewald (* 1977), deutscher Schauspieler
 Daniel Sengewald (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Dietmar Sengewald (* 1953), deutscher Fußballspieler